Un Rbati est une personne issue d'une des familles anciennes de Rabat, au Maroc.
 Un Rbati ou Rabatais est un habitant de Rabat, au Maroc.
 Le rbati, également connu sous l'appellation parler ancien de Rabat, est un parler régional marocain pratiqué autrefois dans la ville impériale de Rabat et encore parlé par quelques dizaines de milliers de descendants des familles anciennes de cette ville.